El príncipe Carlos Alejandro della Torre e Tasso, (n. Neuilly-sur-Seine, Île-de-France, Francia, el 10 de febrero de 1952), es el tercer duque de Castel Duino y único hijo del príncipe Raimundo della Torre e Tasso y de la princesa Eugenia de Grecia y Dinamarca.

Su abuelo, miembro de la casa de Thurn y Taxis, tomó la nacionalidad italiana en 1923 y adaptó el título de Príncipe Della Torre e Tasso (apelando al origen lombardo de la familia Della Torre) mientras le era concedido el título de Duque de Castel Duino. Raimundo sucedió a su padre en el ducado de Castel Duino, el 11 de marzo de 1937.

Matrimonio y descendencia 
El 10 de febrero de 1976 Carlos contrajo matrimonio en Saint-Tropez, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Francia, con Veronique Lantz, hija de Gérard Lantz y de su esposa, Monique Rachet. 
Fruto de su matrimonio han nacido tres hijos:
 Demetrio della Torre e Tasso (n. 24 de noviembre de 1977).
 Maximiliano della Torre e Tasso (n. 22 de mayo de 1979).
 Constanza della Torre e Tasso (n. 7 de agosto de 1989).

Ancestros 

Nobles de Alemania del siglo XX
Nobles de Italia del siglo XX
Nobles de Italia del siglo XXI
Casa de Thurn und Taxis
Nacidos en Neuilly-sur-Seine